

Косцюшкі — село в гміні Щерцув Белхатовського повіту Лодзинського воєводства
 Косцюшкі — село в гміні Осіна Голеньовського повіту Західнопоморського воєводства